Die Saison 1998/99 der  Oberliga Baden-Württemberg war die 21. Spielzeit der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg und die fünfte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Der Meister und Aufsteiger in die Regionalliga Süd war der VfR Aalen mit einem Punkt Vorsprung auf den SV Sandhausen. Die Sandhausener erreichten dadurch die Relegationsrunde zur Regionalliga Süd, in der sie aber scheiterten.

In die Verbandsligen mussten die Sportfreunde Dorfmerkingen, SV Böblingen und FC Steinen-Höllstein absteigen.

Die Aufsteiger waren der FC Teningen aus der Verbandsliga Südbaden, die TSG Weinheim aus Verbandsliga Baden sowie die Sportfreunde Dorfmerkingen aus der Verbandsliga Württemberg, die als jeweiliger Staffelmeister direkt aufstiegen. Über die Aufstiegsrunde der Vizemeister qualifizierte sich der VfR Heilbronn aus der Verbandsliga Württemberg.

Der Torschützenkönig wurde Zdenko Juric vom FV Lauda mit 19 Treffern.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsrunde zur Oberliga 
Den letzten Aufstiegsplatz spielten die drei Vizemeister der Verbandsligen Baden, Südbaden und Württemberg aus.

Im Duell der Vizemeister aus der Verbandsliga Baden, die TSG Hoffenheim, und Südbaden, der SV Linx, setzten sich die Linxer durch und erreichten die zweite Runde. Der VfR Heilbronn als Vizemeister der Verbandsliga Württemberg hatte ein Freilos.

|}

In der zweiten Runde traf der siegreiche SV Linx auf den VfR Heilbronn. Die Heilbronner setzten sich letztlich durch und waren damit der vierte Aufsteiger.

|}

Weblinks 
 Oberliga Baden-Württemberg 1998/99 bei f-archiv.de

1998
Fußballsaison 1998/99